Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 wurde am 23. und 24. August 1946 im Bislett-Stadion der norwegischen Hauptstadt Oslo ausgetragen.

Europameister wurde der Norweger Godtfred Holmvang. Den zweiten Platz belegte Sergei Kusnezow aus der Sowjetunion. Der Schwede Göran Waxberg gewann die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Der norwegische Europameister Godtfred Holmvang blieb mit seinen 6987 Punkten um 227 Punkte unter diesem Rekord (101 P nach der Wertung von 1985).

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Gewertet wurde wie bei den letzten Europameisterschaften nach der Punktetabelle von 1934.

Ergebnis 

23./24. August 1938

Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. An den Platzierungen hätte es nur Verschiebungen auf den Rängen zehn bis zwölf gegeben. Der elftplatzierte Armando Ossena und der zwölftplatzierte Marjan Urbic wären danach um jeweils einen Rang nach vorne gerückt, der zehntplatzierte Wacław Kuźmicki wäre Zwölfter.

Natürlich sind diese Vergleiche nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 Oslo European Championships 1946, European Athletics, european-athletics.com, abgerufen am 23. Juni 2022
 Men Decathlon European Championships 1946 Oslo (NOR), todor66.com (englisch), abgerufen am 23. Juni 2022
 Track and Field Statistics, EM 1946, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 23. Juni 2022
 3. Leichtathletik-Europameisterschaften 1946 in Oslo, Norwegen, ifosta.de, abgerufen am 23. Juni 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 29. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Europameisterschaften 1946